Andrzej Jaroszyński
 Józef Jaroszyński
 Karol Jaroszyński
 Krzysztof Jaroszyński
 Marian Jaroszyński
 Maurycy Jaroszyński
 Paweł Jaroszyński
 Piotr Jaroszyński